Porte de Chine (China Gate), est un film américain de Samuel Fuller, sorti en 1957.
 China Gate est un film indien de Rajkumar Santoshi, avec Om Puri, sorti en 1998.